Šober, plaats in Slovenië
 Sober (Lugo), een gemeente in Spanje
 Sober (Demi Lovato), een single van Demi Lovato
 Sober (Kelly Clarkson), een single van Kelly Clarkson
 Sober (Loreen), een single van Loreen
 Sober (Pink), een single van Pink
 Sober (Muse), een nummer van Muse van hun debuutalbum Showbiz